Esistono due comuni francesi con questo nome

Sery – Ardenne
Sery – Yonne